Centre démocrate peut faire référence à :
 Centre démocrate, un parti politique français fondé en 1965 et intégré au Centre des démocrates sociaux en 1976 ;
 Centre démocrate, un parti politique néerlandais qui exista de 1984 à 2002 ;
 Centre démocrate, un parti politique italien créé en 2012.

Parti politique centriste